Гран-прі Угорщини 2021 (офіційно Formula 1 Rolex Magyar Nagydíj 2021) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 1 серпня 2021 року на гоночній трасі Хунгароринг в Модьороді, Угорщина. Це одинадцятий етап чемпіонату світу, тридцять шосте Гран-прі Угорщини в межах Чемпіонату Світу з Формули-1. Переможцем гонки став Естебан Окон.

Кваліфікація

Перегони

Положення у чемпіонаті після етапу 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Виноски

Примітки 

Звіти про Гран-прі сезону 2021 Формули-1
Серпень 2021
2021 в угорському спорті